Білоруська футбольна вища ліга 2021 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Стартував 12 березня та тривав до 28 листопада 2021 року. Чемпіоном вдруге поспіль став Шахтар (Солігорськ).

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|2/5 грудня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway  
 Білоруська федерація футбола  

2021
Білорусь
2021 у білоруському спорті